Toponímia:
 Congo (regió)
 Riu Congo, riu africà
 Conca del Congo, conca hidrogràfica i sedimentària del riu Congo, a l'Àfrica equatorial occidental
 Estat Lliure del Congo, antic domini colonial africà, propietat privada del rei Leopold II de Bèlgica entre 1885 i 1908, les fronteres del qual coincideixen amb l'actual República Democràtica del Congo 
 Regne del Congo, estat africà que va existir en territori dels actuals Angola, Cabinda, República del Congo i República Democràtica del Congo fins al final del , en què fou dividit entre Portugal, França i Bèlgica
 República del Congo o Congo Brazzaville, estat africà, anteriorment colònia francesa 
 República Democràtica del Congo o Congo Kinshasa, estat africà, conegut entre 1971 i 1997 com el Zaire 
 Mont Kongō, muntanya a la prefectura d'Osaka (Japó)
 Lingüística:
 Llengües kongo, família de llengües bantu parlada a la República Democràtica del Congo, República del Congo i Angola
 Kongo, congo o koongo, llengua bantu de la família de les llengües kongo parlada a la República Democràtica del Congo, Angola i la República del Congo 
 Kongo, San Salvador, llengua bantu de la família de les llengües kongo parlada a la República Democràtica del Congo i Angola
 Miscel·lània:
 Kongo (ètnia), grup humà establert a la costa atlàntica d'Àfrica (República del Congo, Angola, República Democràtica del Congo)
 Kongō Gumi, empresa japonesa amb més de mil quatre-cents anys d'història
 Edwin Arturo Congo Murillo (Bogotà, 1976), futbolista internacional colombià